

Biografia
Era il figlio maggiore di William Waldegrave, I barone Radstock, e di sua moglie, Cornelia Jacoba van Lennep.

Carriera
Entrò nella Royal Navy nel 1798, diventando capitano nel 1807, contrammiraglio nel 1841, il vice ammiraglio nel 1853. Fu aiutante di campo di re Guglielmo IV (1831-1837) e della regina Vittoria (1837-1841).

Matrimonio
Sposò, il 7 agosto 1823, Esther Caroline Paget (1800-1874), figlia di James Paget. Ebbero tre figli:

 Lady Elizabeth Cornelia (1824-16 aprile 1903)
 Lady Catherine Esther (24 maggio 1826-3 luglio 1898), sposò Sir Thomas Proctor-Beauchamp, IV Baronetto, ebbero nove figli;
 Granville Waldegrave, III barone Radstock (10 aprile 1833-8 dicembre 1913).

Morte
Morì l'11 maggio 1857, all'età di 70 anni, a Londra.

Ascendenza

Onorificenze

Granville Waldegrave, II barone Radstock
Granville Waldegrave, II barone Radstock
Granville Waldegrave, II barone Radstock